Urge steht für:
 Urge – Rausch ohne Limit, US-amerikanischer Thriller aus dem Jahr 2016
 HMS Urge, britisches U-Boot der U-Klasse
 Urge, Jazzalbum (1966) von Ted Curson
 The Urge, Album (1991) von Stuart Hamm
 Urge (Band), deutsche Band

Urge ist der Familienname folgender Personen:
 Getenesh Urge (* 1970), ehemalige äthiopische Langstrecken- und Crossläuferin

URGE steht für:
 Nissan URGE, Automodell der Marke Nissan

Siehe auch:
 Haus Urge
 Urge Overkill